Komprese znamená zmenšování objemu, či při stlačování alespoň takový tlak či sílu, anebo proces:

 fyzikální komprese znamená
 ve statice – tlak (pružnost) či síla, u pevných látek, těles, pak jde o vzpor
 v dynamice – zmenšování objemu stlačitelných látek – obvykle plynů a par
 komprese dat – zmenšování objemu dat nebo datového toku
 bezeztrátová komprese – komprese dat, při které nedochází ke ztrátě informace
 ztrátová komprese – komprese dat (obvykle multimediálních), při níž dochází ke ztrátě informace
 komprese dynamiky zvuku je proces používaný v audiotechnice ke zmenšení dynamického rozsahu zpracovávaného zvuku
 komprese (geologie) – oblasti, kde dochází ke stlačování materiálu. Opakem komprese je extenze.

Související články 
 kompresor – přístroj ke stlačování plynů
 kompresní poměr – u spalovacích motorů poměr celkového objemu válce a kompresního prostoru, u počítačů poměr množství dat před a po komprimaci
 kompresní zlomenina – zlomenina která nevznikla z rázu (nárazem), ale překonáním únosnosti, přetížením (cyklickým či delším stejnoměrným)

Externí odkazy